Ubik, roman de science-fiction de Philip K. Dick.
 Ubik, jeu vidéo de stratégie et d'action inspiré du roman de K. Dick.
 Ubik, émission culturelle de télévision diffusée sur La Cinquième, puis France 5 de 2001 à 2007.
 UbIK, éditeur français de jeux de société et de jeux de rôle qui a fusionné avec l'éditeur espagnol Edge Entertainment sous le nom et au siège de ce dernier.
 Ubik, groupe de musique rock français créé en 1981.